Lajos Szűcs (1943) (1943-2020), Hongaars voetballer
 Lajos Szűcs (gewichtheffer) (1946-1999), Hongaars gewichtheffer
 Lajos Szűcs (1973) (1973), Hongaars voetballer